Шабловський Вітольд (нар. 1980) — польський журналіст і репортер.
 Шабловський Михайло Степанович (1907—1990) — український режисер-документаліст. Був членом Спілки кінематографістів України. 

Польські прізвища
Українські прізвища